Alexandru Popescu se poate referi la:

 Alexandru Candiano-Popescu (1841 - 1901), avocat, ziarist și general al armatei române
 Alexandru Popescu, istoric român